Мосты Калининграда — перечень исторических мостовых сооружений Калининграда.

История 

Возникший в XIII веке город Кёнигсберг (ныне Калининград) состоял из трёх формально независимых городских поселений и ещё нескольких «слобод» и «посёлков». Расположены они были на островах и берегах реки Прегель (ныне река Преголя), делящей город на четыре главные части: Альтштадт, Кнайпхоф, Ломзе и Форштадт. Для связи между городскими частями уже в XIV веке стали строить мосты. В связи с постоянной военной опасностью со стороны соседних Польши и Литвы, а также по причине междоусобиц среди Кёнигсбергских городов (в 1454—1455 году между городами даже произошла война, вызванная тем, что Кнайпхоф перешёл на сторону Польши, а Альтштадт и Лёбенихт остались верны Тевтонскому ордену) в Средние века кёнигсбергские мосты имели оборонные качества. Перед каждым из мостов была построена оборонительная башня с закрывающимися подъёмными или двустворчатыми воротами из дуба и с железной кованой обивкой. Опоры некоторых мостов имели пятиугольную форму, типичную для бастионов. Внутри этих опор располагались казематы. Из опор можно было вести огонь через амбразуры.

Мосты были местом шествий, религиозных и праздничных процессий, а в годы так называемого «Первого русского времени» (1758—1762 годы), когда во время Семилетней войны Кёнигсберг ненадолго вошёл в состав Российской империи, по мостам проходили православные крестные ходы. Один раз такой крестный ход даже был посвящён православному празднику Водосвятия реки Прегель, вызвавшему неподдельный интерес у жителей Кёнигсберга.

По традиции, чтобы впоследствии вернуться в Кёнигсберг, гость города должен был бросить в Прегель с одного из мостов монету. Во время очистки русла Преголи земснарядом в девяностых годах XX века коллекционеры-нумизматы буквально дрались за право постоять с ситом у «кишки», из которой выливался донный ил.

К началу XX века все семь мостов были разводными, но в связи с упадком судоходства по Преголе сохранившиеся мосты более не разводятся, за исключением Высокого моста. Он разводится периодически; для профилактики механизма и проводки мачтовых судов.

Лавочный мост 
Самым старым из семи мостов был Лавочный мост (), соединявший самый главный из кёнигсбергских городов — Альтштадт — с расположенным рядом кёнигсбергским замком и лежащий на острове город Кнайпхоф. Был построен в 1286 году. В 1900 году — перестроен. В 1972 году снесён в связи со строительством Эстакадного моста. Название моста свидетельствует о том, что он сам и прилегающие берега Прегеля были сосредоточением торговли. На въезде к этому мосту была установлена статуя Ганса Загана, сына кнайпхофского сапожника. По легенде, во время битвы между войсками Тевтонского ордена и Литвы (битва под Рудау, ныне посёлок Мельниково Зеленоградского района Калининградской области) Ганс подхватил падающее орденское знамя из рук раненого рыцаря.

Зелёный мост 

Вторым по возрасту был Зелёный мост (). Он был построен в 1322 году. В 1907 году мост был перестроен, а в 1972, как и Лавочный мост, был заменен на Эстакадный мост. Этот мост соединял Кнайпхоф и Форштадт. Название моста происходит от цвета краски, в который традиционно красили опоры и пролётное строение моста. В XVII веке у Зелёного моста гонец раздавал прибывшие в Кёнигсберг письма. В ожидании корреспонденции здесь собирались деловые люди города. Здесь же в ожидании почты они обсуждали свои дела. Неудивительно, что именно в непосредственной близости от Зелёного моста в 1623 году была построена кёнигсбергская торговая биржа. В 1875 году на другом берегу реки Преголя, но также в непосредственной близости от Зелёного моста было построено новое здание торговой биржи, сохранившееся до сих пор (ныне Музей изобразительных искусств).

Рабочий мост 
После Лавочного и Зелёного был построен Рабочий мост (), также соединявший Кнайпхоф и Форштадт. Иногда название также переводят как Потроховой мост. И тот, и другой вариант перевода не является идеальным, так как немецкое название происходит из Саксонии и в переводе на русский язык означает примерно «рабочий, вспомогательный, предназначенный для провоза мусора» и т. п. Этот мост был построен в 1377 году и перестроен в 1886 году. Мост был разрушен во время Второй мировой войны и позднее не восстанавливался.

Кузнечный мост 
В 1397 году был построен Кузнечный мост (). Как и Лавочный мост, он соединял Альтштадт с Кнайпхофом. Мост был перестроен в 1896 году. Как и Рабочий мост, Кузнечный мост после войны не восстанавливался. Рядом с этим мостом на берегах Прегеля традиционно размещались кузнецы.

Деревянный мост 

Деревянный мост () между Альтштадтом и Ломзе был построен в 1404 году. На Деревянном мосту находилась памятная доска с выдержками из «Прусской хроники» Альбрехта Лухела Давида. Этот десятитомный труд повествовал о языческой Пруссии и истории Тевтонского ордена до 1410 года. В том виде, который он приобрёл в 1904 году во время реконструкции, этот мост сохранился до сих пор. Сейчас по нему осуществляется движение автотранспорта и трамваев (по одному ряду в каждую сторону) и пешеходов.

Высокий мост 

Ещё одним сохранившимся до сих пор мостом Кёнигсберга является Высокий мост (). Первый Высокий мост был построен в 1506 году. Он соединял Ломзе и Форштадт. В 1882 году мост был перестроен. При этом был возведён «Домик смотрителя мостов», помещение для механизмов развода моста и т. п. Это красивое небольшое здание в стиле неоготики, несколько напоминающее замок в Диснейленде, сохранилось до сих пор.
Сам старый Высокий мост был снесён в 1938 году, а в нескольких десятках метров от него был возведён новый Высокий мост, сохранившийся до сих пор и служащий для пешеходов, автомобилей и трамваев. Имеет разводную среднюю часть для проводки мачтовых судов. От старого Высокого моста, расположенного рядом, сохранились каменные опоры.

Медовый мост 
Самый молодой из семи мостов — Медовый мост (), соединяющий острова Ломзе и Кнайпхоф. Как и Высокий и Деревянный мосты, Медовый мост сохранился до сих пор, но в отличие от них, приобрёл практически исключительно пешеходный характер, так как сейчас на острове Кнайпхоф расположены только кафедральный собор (главная достопримечательность города) и парк скульптур, и проезд частного автотранспорта туда запрещён. По мосту проезжают только грузовики, подвозящие материалы для реставрации Кафедрального собора. Существуют разные версии о происхождении названия Медового моста. По одной из них, член Кнайпхофской ратуши Безенроде оплатил постройку моста бочками мёда, по другой — тем же товаром оплатил постройку торговой лавки на заречной территории. Однако, скорее всего, эти версии являются городскими легендами. Вероятнее всего, название происходит от слова «хон», что значит — насмешка, издёвка. Построив этот мост, жители Кнайпхофа получили непосредственный доступ к острову Ломзе, в обход Высокого моста, принадлежавшего Альтштадту. Таким образом, этот мост стал как бы насмешкой над главным из кёнигсбергских мостов. В начале 2017 года начался ремонт моста и частичная его реконструкция, в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018.

Галерея

См. также 
 Юбилейный мост — построен в 2005 году, напоминает довоенные мосты Кёнигсберга
 Задача о кёнигсбергских мостах

Литература 
 Губин А. Б., Строкин В. Н. Очерки истории Кёнигсберга. — Калининград, Калининградское кн. изд-во, 1991. — 188 с — ISBN 5-85500-189-X.
 Губин А. Б. Почтовые очерки // Запад России: [Журнал]. — № 1 (18). — 1997.
 Лавринович К. К. Орден крестоносцев в Пруссии. — Калининград, 1991.
 Овсянов А. П. В казематах Королевского форта: Очерки о фортификационных сооружениях старого Кёнигсберга. — Калининград: Янтарный сказ, 1999. — 412 с — ISBN 5-7406-0104-5.
 Калининградская область: Следы прошлого. (Сайт Александра Миловского).

Калининград
Кёнигсберг
Калининград
Мосты Калининграда